Владимир Колганов: Колганов, Владимир Алексеевич (род. 1945) — кандидат физико-математических наук, писатель.
 Колганов, Владимир Николаевич (род. 1947) — глава администрации Барнаула с 2003 года.